Первая пара турнира — Ангелина Калинина / Елизавета Куличкова — победительница соревнований.

Общая информация 
Представительница Украины побеждает на турнире Большого Шлема впервые за 11 соревнований, России — впервые за 7.

Посев 

  'Ангелина Калинина /  Елизавета Куличкова (Титул)
  Кэти Бултер /  Ивана Йорович (Финал)
  Сюй Шилинь /  Ю Сяоди (Второй раунд)
  Анастасия Комардина /  Нина Стоянович (Полуфинал)

<li>  Фанни Штоллар /  Изабель Уоллас (Четвертьфинал)
<li>  Камонван Буаям /  Сара Томич (Второй раунд)
<li>  Михаэла Гордон /  Кэтрин Стеффенсен (Второй раунд)
<li>  Присцилла Хон /  Джил Белен Тайхманн (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Юниоры
Австралия